Álvaro da Costa (Brasil Colónia)
 Álvaro da Costa (armeiro-mor)
 Álvaro da Costa Franco
 Álvaro da Costa de Sousa de Macedo